Черняевский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Кизлярском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Черняевка.

Населённые пункты 
На территории сельсовета находятся населённые пункты:
 село Черняевка
 село Украинское
 село Сар-Сар
 село Большекозыревское
 село Нововладимирское
 село Курдюковское
 поселок ПМК-5

Население

Примечания 

Муниципальные образования Кизлярского района
Сельские поселения Дагестана